Kaparéllion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kapparélli, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Kaparéllion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 

Robotskapade Greklandförgreningar